Altes Geld steht für:

 Altes Geld, traditionell Wohlhabende, siehe Parvenü
 Altes Geld (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Altgeld